

Toponyme 

 Sirk, village de Slovaquie.

Patronyme 

 Albert Sirk (1887-1947), un peintre, graphiste et illustrateur austro-yougoslave.
 Douglas Sirk (1897-1987), réalisateur et scénariste allemand d'origine danoise.
 Lea Sirk (1989-), chanteuse slovène.

Voir aussi